Ятьинское — топоним в Свердловской области России:

 Ятьинское болото — болото в Таборинском муниципальном районе и Гаринском городском округе,
 Ятьинское озеро — озеро в Таборинском муниципальном районе.